Отклонение — несовпадение, нарушение, отличие.
 Абсолютное отклонение
 Круговое вероятное отклонение
 Среднеквадратическое отклонение
 Срединное отклонение
 Отклонение (музыка)

См. также 
  — заблуждение; отклонение от нормы; ошибки, нарушения, погрешности.
  — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.
  — небольшое отклонение в пределах нормы.
  — отклонение (в различных значениях).